{{Infobox tennistoernooi
| Naam               = ATP-toernooi van Monte Carlo
| Afbeelding         = 
| Onderschrift       = 
| Officiële naam     = Monte-Carlo Rolex Masters
| Plaats             = Monte Carlo
| Land               = Monaco
| Locatie            = Monte Carlo Country Club
| Auspiciën          = ATP
| Deelnemers         = 56 enkel, 28 kwal. / 24 dubbel
| Toernooidirecteur  = Željko Franulović
| Categorie          = ATP World Tour 1000
| Ondergrond         = Gravel, buiten
| Prijzengeld        = € 3.748.925   14% t.o.v. 2015
| Jaar               = 2016
| Datum              = 10 - 17 april
| Editie             = 110
| Vorige             = 2015
| Volgende           = 2017
| Winnaar enkelspel  =  Rafael Nadal
| Winnaar dubbelspel =  Pierre-Hugues Herbert  Nicolas Mahut
}}
Het ATP-tennistoernooi van Monte Carlo (officieel de Monte-Carlo Rolex Masters) van 2016''' vond plaats van 10 tot en met 17 april in Monte-Carlo. Er werd gespeeld op een ondergrond van gravel.

Het enkelspel werd gewonnen door Rafael Nadal. Hij versloeg in de finale Gaël Monfils met 7-5, 5-7 en 6-0. Het dubbelspel werd gewonnen door Pierre-Hugues Herbert en Nicolas Mahut. Zij versloegen in de finale Jamie Murray en Bruno Soares met 4-6, 6-0 en [10-6].

Het toernooi van 2016 trok 135.652 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Eindfase

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Externe links 
  Officiële website
  Enkelspel
  Dubbelspel

Monte Carlo
ATP-toernooi van Monte Carlo